Ammoni (en ; en ) és un nom d'origen egipci derivat del déu Ammó, portat sobretot per personatges vinculats a l'Antic Egipte i generalment d'època tardana:
 Ammoni Sacas, filòsof fundador una escola platònica a Alexandria el 
 Ammoni, fill d'Hèrmies, escriptor grec del 
 Ammoni d'Alexandria, filòsof cristià i ecònom de l'església d'Alexandria del 
 Ammoni l'Eremita, sant egipci del 
 Ammoni de Lampres, filòsof peripatètic del  dC
 Ammoni el Gramàtic, professor de gramàtica a Alexandria al final del 
 Ammoni Litòtom, metge d'Alexandria del 
 Ammoni el Monjo, monjo del 
 Ammoni el Peripatètic, filòsof i poeta peripatètic grec
 Ammoni, poeta grec que va viure durant el regnat de Teodosi II
 Ammoni, favorit del rei selèucida Alexandre I Balas
 Ammoni, ambaixador que el rei Ptolemeu XII Auletes va enviar a Roma el 
 Ammoni d'Alexandria, mestre de l'escola gramàtica fundada per Aristarc de Samotràcia

Vegeu també 
 Ammó (desambiguació)
 Ammonià